Grupp C i Europamästerskapet i fotboll 1996 spelades mellan den 9 och 19 juni 1996.

Tabell

Matcher

Tyskland mot Tjeckien

{{Resultat med trupp|id=GER-CZE
|nr       = 
|bild     = GER-CZE 1996-06-09.svg
|datum    = 9 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Christian Ziege Andreas Möller 
|mål2     = 
|arena    = Old Trafford
|spelplats= Manchester
|publik   = 37300
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Matthias Sammer
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Italien mot Ryssland

{{Resultat med trupp|id=ITA-RUS
|nr       = 
|bild     = ITA-RUS 1996-06-11.svg
|datum    = 11 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Pierluigi Casiraghi 
|mål2     =  Ilya Tsymbalar
|arena    = Anfield
|spelplats= Liverpool
|publik   = 35120
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Pierluigi Casiraghi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tjeckien mot Italien

{{Resultat med trupp|id=CZE-ITA
|nr       = 
|bild     = CZE-ITA 1996-06-14.svg
|datum    = 14 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 1
|mål1     = Pavel Nedvěd Radek Bejbl 
|mål2     =  Enrico Chiesa
|arena    = Anfield
|spelplats= Liverpool
|publik   = 37320
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Radek Bejbl
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ryssland mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=RUS-GER
|nr       = 
|bild     = RUS-GER 1996-06-16.svg
|datum    = 16 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Matthias Sammer Jürgen Klinsmann
|arena    = Old Trafford
|spelplats= Manchester
|publik   = 50760
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Jürgen Klinsmann
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ryssland mot Tjeckien

{{Resultat med trupp|id=RUS-CZE
|nr       = 
|bild     = RUS-CZE 1996-06-19.svg
|datum    = 19 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = Aleksandr Mostovoi Omari Tetradze Vladimir Beschastnykh 
|mål2     =  Jan Suchopárek Pavel Kuka Vladimír Šmicer
|arena    = Anfield
|spelplats= Liverpool
|publik   = 21128
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Vladimír Šmicer
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Italien mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=ITA-GER
|nr       = 
|bild     = ITA-GER 1996-06-19.svg
|datum    = 19 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Old Trafford
|spelplats= Manchester
|publik   = 53740
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Andreas Köpke
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Uefa.com
 Rsssf.com

Grupp C